Villa Emilie steht für:

 Villa Emilie (Niederlößnitz), ein Kulturdenkmal im Stadtteil Niederlößnitz in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen
 Villa Emilie (Serkowitz), ein Kulturdenkmal im Stadtteil Serkowitz in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen